Препарандија може бити:

 Препарандија, припремна учитељска школа или школа за учитеље у основним школама.
 Препарандија у Сомбору, зграда препарандије у Сомбору.
 Препарандија у Книну, зграда препарандије у Книну.